En Pologne, Rogów peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 le village de Rogów.

 dans la voïvodie de Łódź :
 la gmina de Rogów, dans le powiat de Brzeziny.
 le village de Rogów, chef-lieu de cette gmina.
 le village de Rogów, dans le powiat de Łęczyca.
 le village de Rogów, dans le powiat de Piotrków.

 dans la voïvodie de Lublin :
 le village de Rogów, dans le powiat d'Opole Lubelskie.
 le village de Rogów, dans le powiat de Zamość.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 le village de Rogów, dans le powiat de Sokołów.
 le village de Rogów, dans le powiat de Szydłowiec.
 La Plac Pięciu Rogów, place de Varsovie.

 dans la voïvodie d'Opole :
 le village de Rogów.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 le village de Rogów.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 le village de Rogów.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 le village de Rogów, dans le powiat de Kazimierza.
 le village de Rogów, dans le powiat de Końskie.

 dans la voïvodie de Silésie :
 le village de Rogów.